Merzbach peut faire référence à :

Un patronyme 
 Henry Merzbach (1836-1903), journaliste et poète polonais.
 Charles Merzbach (1913-1985), médecin français.
 Uta Merzbach (1933-2017), historienne des mathématiques américaine.
 , réalisateur autrichien

Un cours d'eau 
 Merzbach, nom de plusieurs rivières d'Allemagne
Patronyme juif